

Astronautica 
 CCE – Satellite NASA lanciato nel 1984

Codici 
 cce – codice ISO 639-3 della lingua chopi
 CCE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Grand-Case Espérance, Saint-Martin, Guadalupa